Zimmermanniella är ett släkte av svampar. Zimmermanniella ingår i familjen Phyllachoraceae, ordningen Phyllachorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zimmermanniella